Второй сезон турецкого телесериала Великолепный век начал показ 14 сентября 2011 года и закончился 6 июня 2012 года на турецком телеканале Show TV/Star TV.

Список серий

Примечания 

Сезон
Телесезоны 2011 года
Телесезоны 2012 года